Сијена Гилори (; 16. март 1975, Нортамптоншир, Енглеска) је британска глумица и модел. 

Сијена Тиги Гилори је кћерка Исака Гилорија, англокубанског фолк гитаристе. Одмалена је била заинтересовала за глуму и почела је да глуми већ у шеснаестој години. 

Прва телевизијска улога јој је била -{Jilly Cooper‘s Riders}-. Радила је и за многе познате модне куће као што су: -{Armani}-, -{Dolce & Gabbana}-,-{Burberry}- и -{Paul Smith}-. Такође била је заштитно лице за -{Hugo Boss}- парфеме од 1999. до 2002. године.

Даље се усредсредила на глумачку каријеру; у сардњи са -{BBC}- снима телевизијске мини-серије: -{Take a Girl Like You}-, -{Helen of Troy}-. За филм -{Resident Evil: Apocalypse}-  снимила је истоимену видео-игру. Тренутно ради и снима за -{Fox Network}-.

Телевизијске улоге

Филмографија

Спољашње везе 

 

Рођени 1975.
Британске глумице
Енглеске глумице
Биографије живих особа